Вихура — фамилия (от  — ураган, буря).

Известные носители 
 Вихура, Макс Эрнст (1817—1866) — немецкий юрист и ботаник.
 Вихура, Эдвард (1925—2006) — польский актёр.

Вымышленные персонажи 
 капрал Франек Вихура — персонаж повести Януша Пшимановского «Четыре танкиста и собака» и снятого на её основе телевизионного сериала.

Примечания